Booz ist Unternehmensname

 Booz & Company, eine internationale Strategieberatung
 Booz Allen Hamilton, Unternehmen im Bereich Technologieberatung und militärische Dienstleistungen

Booz ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Booz (1888–1951), US-amerikanischer Unternehmer
 Mateo Booz (1881–1943), argentinischer Schriftsteller
 Ludovic Booz (* 1940), haitianischer Künstler
 Paul Booz (1917–1970), deutscher Architekt und Freiburger Münsterbaumeister
 Walter Booz (1907–2004), deutscher Maler
 Werner Booz (1914–2008), deutscher Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Bootz
 Booze
 Bouz
 Buus (Begriffsklärung)